Владимир Никольский:
 Никольский, Владимир Александрович (в монашестве Андроник; 1870—1918) — епископ Русской православной Церкви.
 Никольский, Владимир Валентинович (род. 1949) — советский футболист.
 Никольский, Владимир Васильевич (1837—1888) — русский педагог, действительный статский советник.
 Никольский, Владимир Ипполитович (1890 — ?) — русский военный лётчик, капитан Российской императорской армии. 
 Никольский, Владимир Капитонович  (1894-1953) - советский историк, специалист по истории первобытного общества. 
 
 Никольский, Владимир Павлович (1873—1960) — русский офицер, Генерального штаба генерал-майор.